

Toponyme
 Musso, commune italienne de la province de Côme dans la région Lombardie en Italie

Patronyme 

 Alexandre Musso (1884-1968), homme politique français ;
 Cornelio Musso (1511-1574), évêque et écrivain italien ;
 Etienne Musso, joueur de pétanque français ;
 Francesco Musso (1937-), boxeur italien ;
 François Musso (1935-), homme politique français ;
 Frédéric Musso (1941-2020), journaliste et écrivain français ;
 Giuliana Musso (1970-), actrice et dramaturge italienne ;
 Guillaume Musso (1974-), écrivain français et professeur d'économie ;
 Jeff Musso, pseudonyme de Joseph César (1907-2007), réalisateur de cinéma français ;
 Luigi Musso (1924-1958), pilote automobile italien ;
 Maria Musso (1931-), athlète italienne spécialiste du 100 m et du 80 m haies ;
 Mitchel Musso (1991-), acteur, chanteur et musicien américain (discographie de Mitchel Musso) ;
 Pierre Musso (1950-), philosophe français ;
 Sandrine Musso (1973-2021), anthropologue française ;
 Valentin Musso (1977-), écrivain français, auteur de roman policier ;
 Vido Musso (1913-1982), musicien américain.

Voir aussi 
  (1897-1948), homme politique indonésien
 SsangYong Musso, modèle de véhicule 4x4 fabriqué par SsangYong

Homonymie de toponyme